Шмарное — название населённых пунктов в России:
 Шмарное — село в Старооскольском районе Белгородской области.
 Шмарное — деревня в Фатежском районе Курской области.
 Шмарное — деревня в Фатежском районе Курской области.